

Niemcy 
 Bernstadt – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bierutów

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Žacléř

Zobacz też 
 Bernstadt auf dem Eigen
 Bernstadt/Schönau-Berzdorf